Феликс Ян Бентко̀вски, герб Пра̀вджиц () е полски историк, литературен историк, библиограф и архивист, професор по обща история във Варшавския университет (1817 – 1832), автор на първата история на полската литература, член на Дружеството на приятелите на науките.

Трудове 
 O naydawnieyszych książkach drukowanych w Polszcze, a w szczególności o tych, które Jan Haller w Krakowie wydał (1812)
 Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 1 – 2 (1814)
 Wstęp do historyi powszechnéy (1821)
 Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiéj stycznych, w gabinecie król. Alex. uniwersytetu w Warszawie znajdujących się, tudziez ze zbiorów i pism rozmaitych lub podán zebrany i porządkiem lat ułozony (1830)
 O znakach przecinkowych w pismie, czyli Znakach pisarskich (1830)
 Encyklopedya obrazowa systematyczna, z 226 tablic wizerunków złożona, do wszelkiego dzieła encyklopedycznego za objaśnienie służąca (1838)

Бележки 

Полски историци
Полски литературни историци
Полски библиографи
Полски архивисти
Преподаватели във Варшавския университет
Доктор хонорис кауза на Ягелонския университет
Починали във Варшава
Погребани на Повонзковското гробище